Моїсє́єв () — російське прізвище, утворене від імені Мойсей.

Відомі носії

Жінки 
 Моїсєєва Ольга Миколаївна (1928—2021) — російська та радянська балерина, балетмейстер-репетитор Маріїнського театру. Народна артистка СРСР.
 Моїсєєва Тетяна Юріївна (* 1981) — російська біатлоністка, чемпіонка та призерка чемпіонатів світу з літнього біатлону, багаторазова призерка етапів кубка світу з біатлону.
 Моісєєва Юлія Андріївна — заслужений працівник охорони здоров'я України

Чоловіки 
 Моісеєв Ігор Олександрович (нар. 1964) — радянський та український футболіст, воротар
 Моїсєєв Ігор Олександрович (1906—2007) — російський балетмейстер, хореограф народного танцю
 Моісеєв Микита Миколайович (23.8.1917 — 29.2.2000) — академік Академії наук СРСР в галузі механіки та прикладної математики
 Моїсєєв Микола Дмитрович (1902—1955) — радянський астроном
 Моїсєєв Михайло Олексійович (1939—2022) — радянський воєначальник, генерал армії, начальник Генерального штабу Збройних сил СРСР
 Моїсєєв Семен Самойлович (1929—2002) — радянський та російський фізик, лауреат Державної премії СРСР (1987).

Див. також 
 Мойсеєв

Примітки 

Російські прізвища